Die UEFA Champions League 2011/12 war die 20. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 57. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen 76 Klubs aus 52 Landesverbänden teil. Lediglich Liechtenstein stellte keinen Vertreter.

Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 28. Juni 2011 und endete mit dem Finale am 19. Mai 2012 in der Münchener Allianz Arena, die im Januar 2009 vom Exekutivkomitee der UEFA ausgewählt wurde. Dort bezwang der FC Chelsea den FC Bayern München im Elfmeterschießen mit 4:3, nachdem es nach 90 und 120 Minuten 1:1 unentschieden gestanden hatte.

Lionel Messi wurde mit 14 Toren zum vierten Mal in Folge Torschützenkönig.

Qualifikation 
Bei den Auslosungen wurden die Mannschaften gemäß ihrem Klub-Koeffizienten (in Klammern angegeben) jeweils zur Hälfte in gesetzte (stärkere) und ungesetzte (schwächere) Teams eingeteilt und einander zugelost.

1. Qualifikationsrunde 
Die Auslosungen für die ersten beiden Qualifikationsrunden fanden zeitgleich am 20. Juni 2011 statt. Die Hinspiele fanden am 28. Juni, die Rückspiele am 5./6. Juli 2011 statt. Da der Titelverteidiger zusätzlich über seine nationale Liga für die Champions League qualifiziert ist, rückten die Meister der Nationen 48 und 49 der UEFA-Fünfjahreswertung (Färöer/Nordirland) in Qualifikationsrunde 2 auf, in Runde 1 entfiel die dritte Partie.

|}

2. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 12./13. Juli, die Rückspiele am 19./20. Juli 2011 statt.

Vor der Auslosung wurden die Teilnehmer in drei vermutlich regional verteilte Gruppen (einmal 10, zweimal 12 Vereine) mit jeweils gleich vielen gesetzten und ungesetzten Mannschaften eingeteilt. Anschließend wurde jeder gesetzten Mannschaft eine ungesetzte Mannschaft derselben Gruppe zugelost, die Spielreihenfolge jeder Begegnung wurde ausgelost.

|-
! style="background:#F0FFF0;" colspan="5"| Gruppe 1

|-
! style="background:#F0FFF0;" colspan="5"| Gruppe 2

|-
! style="background:#F0FFF0;" colspan="5"| Gruppe 3

|}

3. Qualifikationsrunde 
Ab der dritten Qualifikationsrunde gibt es zwei getrennte Qualifizierungswege: Nationale Meister werden nur gegen andere nationale Meister gelost, wogegen „Verfolger“, also zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine nur gegen andere „Verfolger“ gelost werden. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Play-offs der UEFA Europa League 2011/12.

Da die Auslosung der Runde Q3 bereits am 15. Juli 2011 durchgeführt wurde, und die zweite Qualifikationsrunde bis dahin noch nicht abgeschlossen ist, wurde der Koeffizient des jeweils gesetzten Vereins für den Sieger der Begegnung verwendet. Die 20 Meister im Champions-Weg wurden vor der Auslosung in 2 regionale Gruppen aufgeteilt und dann in jeder Gruppe die gesetzten gegen die ungesetzten Mannschaften zugelost.
Gespielt wurde am 26./27. Juli (Hinspiele) und 2./3. August 2011 (Rückspiele).

Die Auslosung ergab folgende Begegnungen:

Champions-Weg 

|-
! style="background:#F0FFF0;" colspan="5"| Gruppe 1

|-
! style="background:#F0FFF0;" colspan="5"| Gruppe 2

|}

Platzierungsweg 

|}

Play-offs 
Die Hinspiele fanden am 16./17., die Rückspiele am 23./24. August 2011 statt.

Die letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Ab dieser Runde werden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren. Unterlegene Mannschaften treten in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2011/12 an.
Die Auslosung am 5. August 2011 ergab folgende Begegnungen:

Champions-Weg 

|}

Platzierungsweg 

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 32 Teams aus 18 Nationen teil. Direkt über die Ligaplatzierung der Vorsaison qualifizierten sich 22 Teams, die Meister der Nationen auf den Plätzen 1–12 der Fünfjahreswertung, die Zweiten der Plätze 1–6, sowie die Dritten der Plätze 1–3. Da Titelverteidiger FC Barcelona bereits als Spanischer Meister direkt für die Gruppenphase qualifiziert war, ging der Startplatz an den Meister von Platz 13. Hinzu kamen noch die zehn Vereine (je fünf über den Champions-Weg und den Platzierungsweg) aus den Qualifikationsrunden.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten spielten im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League weiter, die Gruppenvierten schieden komplett aus dem Europapokal aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wird die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–8 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Klub-Koeffizienten

Die 32 für die Gruppenphase qualifizierten Mannschaften wurden anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) auf vier Lostöpfe zu je acht Teams aufgeteilt, und aus jedem Lostopf eine Mannschaft in eine der acht Gruppen (A bis H) gelost; Mannschaften desselben Verbandes konnten nicht in die gleiche Gruppe gelost werden. Der FC Barcelona wurde als Titelverteidiger an Platz 1 der Setzliste geführt, unabhängig von seinem Koeffizienten. Die Auslosung fand am 25. August 2011 in Monaco statt und ergab folgende Gruppen:

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Achtelfinale 

Im Achtelfinale wurde jedem Gruppensieger ein Gruppenzweiter aus einer anderen Gruppe zugelost. Mannschaften eines Landesverbandes konnten dabei nicht gegeneinander gelost werden.
Die Auslosung der Achtelfinalpaarungen fand am 16. Dezember 2011 in Nyon, Schweiz statt. Die Hinspiele fanden am 14./15. und 21./22 Februar statt. Die Rückspiele wurden am 6./7. und 13./14. März 2012 ausgetragen.

|}

Viertelfinale 
Die Auslosung der Viertelfinalpaarungen fand am 16. März in Nyon, Schweiz statt, gespielt wurde am 27./28. März und am 3./4. April 2012.

|}

Halbfinale 
Die Auslosung der Halbfinalpaarungen fand im Zuge der Auslosung der Viertelfinalpaarungen statt, ebenfalls am 16. März in Nyon, Schweiz, gespielt wurde am 17./18. und am 24./25. April 2012.

|}

Finale

„Finale dahoam“ 
Viele Fans des FC Bayern München (FCB) nannten das im heimischen Stadion ausgetragene Endspiel auch „Finale dahoam“ (bairisch für Finale daheim). Solch eine Endspielteilnahme war noch keiner Mannschaft seit Einführung der Champions League zur Saison 1992/93 gelungen, jedoch im vormaligen Europapokal der Landesmeister: Real Madrid (1957), Inter Mailand (1965), die beide jeweils gewannen, und dem AS Rom (1984), der im Elfmeterschießen unterlag.

Ausgangssituation vor dem Spiel 
Beide Mannschaften mussten auf Stammspieler verzichten: Beim FCB fehlten die Verteidiger David Alaba, Holger Badstuber und Luiz Gustavo (Gelbsperren); bei Chelsea fehlten Branislav Ivanović, Raúl Meireles, Ramires (Gelbsperren) und John Terry (Rotsperre).

Spielverlauf 
Der FCB hatte eine höhere Ballbesitzquote und kam zu deutlich mehr Eckbällen (16:0 bis zur 88. Minute). Thomas Müller und Mario Gómez vergaben Torchancen; Arjen Robben traf den Pfosten. Erst in der 34. Minute erfolgte Chelseas erster Schuss aufs Tor des FC Bayern. In der 53. Minute erzielte Franck Ribéry einen Treffer, der aber aufgrund einer deutlichen Abseitsstellung nicht gegeben wurde. In der 83. Minute gelang Thomas Müller schließlich ein Kopfballtor nach Flanke von Toni Kroos. Dabei setzte Müller den Ball auf, dieser überflog den 1,96 Meter großen Torwart Petr Čech und tropfte von der Latte ins Tor. Chelseas Trainer Roberto Di Matteo wechselte den Stürmer Fernando Torres ein, woraufhin Chelsea offensiver zu spielen begann. Chelsea führte in der 88. Minute seinen ersten Eckball aus; Didier Drogba gelang ein Kopfballtor. Das Spiel ging mit 1:1 in die Verlängerung. In der 95. Minute drang Ribéry in den Strafraum von Chelsea ein und wurde von Drogba gefoult; der Schiedsrichter gab einen Foulelfmeter. Torwart Čech hielt den von Arjen Robben geschossenen Strafstoß. Nach 120 Minuten musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Bayern führte zunächst, nachdem Manuel Neuer den ersten Elfmeter von Juan Mata pariert hatte, doch nach zwei vergebenen Elfmetern von Ivica Olić (von Čech gehalten) und Bastian Schweinsteiger (von Čech an den Innenpfosten abgelenkt) lag Chelsea vorn. Didier Drogba verwandelte den entscheidenden letzten Elfmeter.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Champions-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer und bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Eingesetzte Spieler FC Chelsea 
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 2011/12/FC Chelsea

* Nicolas Anelka (4/-) und Alex (3/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2011/12

 
2011
Fußballsaison 2011/12